

Населені пункти та їхні частини

 Катажиново — село в гміні Стшалково Слупецького повіту Великопольського воєводства
 Катажиново — село в гміні Вежбінек Конінського повіту Великопольського воєводства
 Катажиново — осада в гміні Просткі Елцького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки